oder „Glykolyse“